O termo circulação, um movimento ordenado e contínuo de um corpo que se move em círculo, pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Circulação - em medicina, o sistema ciculatório
Circulação - em física, uma noção da mecânica de fluidos
Circulação - em engenharia de tráfego, a movimentação contínua de pessoas e veículos
Circulação - na economia, a circulação bens de consumo
Circulação - no jornalismo, a circulação de um periódico
Circulação - em meteorologia, a circulação atmosférica

Desambiguação